Bersagliere – specialità della fanteria dell'Esercito italiano
Bersagliere – cacciatorpediniere varato nel 1906
Bersagliere – cacciatorpediniere Classe Soldati varato nel 1937
Bersagliere – pattugliatore della Classe Soldati in servizio nella Marina Militare Italiana